Максимовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Максимовское сельское поселение — входит в Шебекинский район

Омская область
 Максимовское сельское поселение — входит в Шербакульский район

Приморский край 
 Максимовское сельское поселение — входит в Тернейский район

Саратовская область
 Максимовское сельское поселение — входит в Базарно-Карабулакский район

Тверская область
 Максимовское сельское поселение — входит в Селижаровский район